Le périgone (du grec peri, autour, et gonê, organes sexuels) peut désigner :
 chez les plantes à fleurs, le périanthe sans distinction apparente de calice (sépales) et de corolle (pétales). Les pièces florales du périgone s'appellent tépales
 chez les mousses, une sorte d'involucre formé de plusieurs petites feuilles, souvent réduit à une seule, et qui entoure et protège les anthéridies et les paraphyses